Fame Gurukul est une émission de télévision indienne de télé réalité musicale diffusée sur Sony Entertainment Television.

Il s'agit de l'adaptation indienne de . Fondée , l'émission a eu une variante, Celebrity Fame Gurukul, dans laquelle des célébrités prennent la place des candidats.

Notes et références 

Indes
Émission de télévision produite en Inde